Leonardo Sinisgalli (1908-1981),  poeta, saggista e critico d'arte italiano
 Rocco Sinisgalli (n. 1941), scrittore, storico dell'arte e teorico dell'architettura italiano